Pol II může znamenat:
 DNA polymeráza II – bakteriální DNA polymeráza
 RNA polymeráza II – eukaryotická RNA polymeráza